{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Londen  
| Officiële naam     = Stella Artois Championships
| Plaats             = Londen
| Land               = Verenigd Koninkrijk
| Locatie            = Queen's Club
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 56 enkel, 56 kwal. / 28 dubbel
| Categorie          = ATP International Series
| Ondergrond         = Gras, buiten
| Prijzengeld        = $ 725.000  
| Jaar               = 1998
| Datum              = 8 - 14 juni
| Editie             = 96
| Toernooidirecteur  = Ian Wight
| Vorige             = 1997
| Volgende           = 1999
| Winnaar enkelspel  =  Scott Draper
| Winnaar dubbelspel = Geen winnaar (finale gestaakt door regen)
}}

Het ATP-toernooi van Londen 1998 (met de officiële naam Stella Artois Championships 1998''') werd gespeeld van 8 tot 14 juni 1998 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

De herendubbelspelfinale tussen de duo's Todd Woodbridge / Mark Woodforde en Jonas Björkman / Patrick Rafter werd gestaakt bij een 3-1 stand in de eerste set wegens regen. Björkman en Rafter werden tot winnaars uitgeroepen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Londen
ATP-toernooi van Londen